Alfred Ki-Zerbo
Jacqueline Ki Zerbo
Joseph Ki-Zerbo
Lazare Ki-Zerbo